Jméno a příjmení Jan Novotný má více známých nositelů:

 Jan Novotný (fotbalista) (* 1982) – český fotbalový záložník
 Jan Novotný (herec) (* 1953) – český herec
 Jan Novotný (historik) (* 1930) – český historik
 Jan Novotný (hráč sudoku) – český hráč sudoku
 Jan Novotný (fyzik) (* 1944) – český fyzik, kosmolog a překladatel
 Jan Novotný (klavírista) (* 1935) – český klavírista
 Jan Novotný (mecenáš) (1806–1875) – mecenáš
 Jan Novotný (1941-2012) - český silniční motocyklový závodník
 Jan Novotný (politik) (1912–1950) – český a československý politik, poválečný poslanec za sociální demokraty, po roce 1948 žijící v exilu
 Jan Novotný (politik KSČ 1906) (1906–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Jan Novotný (politik KSČ 1913) (1913–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Jan Novotný (trenér) (* 1953) – československý hokejista a hokejový trenér
 Jan Novotný (výtvarník) (1929–2005) – český výtvarník

Související články 
 David Jan Novotný (1947) – český pedagog a spisovatel